Allawi () ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Abd al-Amir Allawi (* 1947), irakischer Politiker
 Iyad Allawi (* 1945), irakischer Politiker, früher Ministerpräsident
 Karim Allawi (* 1960), irakischer Fußballspieler
 Khalil Allawi (* 1958), irakischer Fußballspieler
 Mohammed Taufiq Allawi (* 1954), irakischer Politiker
 Samer Allawi (* 1966), palästinensischer Journalist

Siehe auch:
 Alawi